Inwencja (muzykologia) – krótki instrumentalny utwór polifoniczny
 Inwencja (kult świętych) – odkrycia relikwii

Zobacz też 
 inwentyka